Колледж Святого Иоанна (), также Сент-Джонс колледж:
 Сент-Джонс колледж (Оксфорд)
 Колледж Святого Иоанна (Кембридж)